Национальный чемпионат I 1968 () — 66-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1968
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1968 году